Шкроб — фамилия. Известные носители:
 
 Шкроб, Марина Александровна (род. 1967) — белорусский врач и политик.